Diospyros bohemica är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Wilhelm Philipp Schimper. Diospyros bohemica ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
bohemica